Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori José Acasuso e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale František Čermák e Leoš Friedl 6-2 7-5.

Teste di serie

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 José Acasuso /  Sebastián Prieto (finale)

 Martín García /  Luis Horna (semifinali)
 Agustín Calleri /  Gastón Etlis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2006
ATP Tour 2006